Самоград може бити:

 Самоград (град), средњовјековни град код насеља Пријелози
 Манастир Самоград, манастир Српске православне цркве код насеља Пријелози
 Самоград (острво), острво у Јадранском мору